ETAI steht für:
 N-Ethyl-5-Trifluormethyl-2-Aminoindan, entaktogene psychotrope Substanz
 Electronic Transactions on Artificial Intelligence, ehemalige Wissenschaftspublikation der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften

Etai steht für:
 einer der Namen der Eagle Tire Co., ein Frachter, der 1985 vor Lower Matecumbe Key (Florida Keys, Florida) als künstliches Riff versenkt wurde

Abkürzung